Нема́нья Ма́тич (; родился 1 августа 1988, Шабац, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник итальянского клуба «Рома». Экс-игрок национальной сборной Сербии.

Клубная карьера

«Челси» 
В возрасте 16 лет дебютировал в клубе «Колубара», проведя в дебютном сезоне 16 матчей. В 2007 году перешёл в клуб Цоргонь-лиги «Кошице». В словацком чемпионате провёл 64 матча, забив в них 4 мяча. Там же игрок получил словацкое гражданство. В 2009 году в составе «Кошице» стал обладателем Кубка Словакии, в финале обыграв «Артмедию» со счётом 3:1. 18 августа 2009 года перешёл в «Челси» за £1,5 млн, подписав четырёхлетний контракт с английским клубом.

В августе 2010 года, составив компанию другому сербскому игроку «Челси» Слободану Райковичу, Неманья Матич на правах аренды перешёл в нидерландский «Витесс».

«Бенфика» 
В 2011 году был отдан в лиссабонскую «Бенфику» в обмен на Давида Луиса и 22 миллиона фунтов. В португальском клубе стал обладателем Кубка португальской лиги в 2012 году.

Возвращение в «Челси» 
15 января 2014 года, на официальном сайте «Челси» было объявлено о возвращении футболиста в клуб. Контракт подписан на 5,5 лет. Сумма трансфера составила € 25 млн. 30 августа 2014 года забил первый гол за «Челси» в матче против «Эвертона».

«Манчестер Юнайтед» 
31 июля 2017 года было объявлено о переходе Матича в «Манчестер Юнайтед». Сербский полузащитник подписал с клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на год. Сумма трансфера составила 40 млн фунтов. Официальный дебют Матича в составе «Юнайтед» состоялся 8 августа 2017 года в матче на Суперкубок УЕФА против испанского клуба «Реал Мадрид». 5 марта 2018 года Неманья забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». В сезоне 2017/18 сербский полузащитник провёл за команду 49 матчей во всех турнирах.

6 июля 2020 года подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до июня 2023 года. 15 апреля 2022 года, Матич объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

«Рома» 
14 июня 2022 года было объявлено, что с 1 июля Матич станет игроком итальянской «Ромы». Сербский футболист заключил с новым клубом контракт до 2023 года, который при достижений ряда условий может быть продлён ещё на один сезон.

Карьера в сборной 
С 2008 по 2010 год выступал за молодёжную сборную Сербии.

В составе основной сборной Сербии дебютировал 14 декабря 2008 года в товарищеском матче против сборной Польши. Принял участие в молодёжном чемпионате Европы 2009 года.

29 марта 2015 года Матич забил свой первый гол за сборную в матче против Португалии.

Был включён в заявку сборной на чемпионат мира 2018 года. Провёл все три матча за сборную на групповом этапе турнира.

Достижения

Командные достижения 
 Кошице
 Обладатель Кубка Словакии: 2009

 Челси
 Чемпион Премьер-лиги: 2009/10, 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Англии: 2010
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015
 Итого: 5 трофеев

 Бенфика
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2012

Личные достижения 
 Футболист года в Португалии: 2013
 Игрок месяца португальской Примейры (3): декабрь 2012, январь 2013, апрель 2013
 Футболист года в Сербии (2): 2014, 2015
 Команда года по версии ПФА: 2015

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 43 матча / 2 гола; 19 побед, 7 ничьих, 17 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Рома»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Сербии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Колубара»
Игроки ФК «Кошице»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рома»